Cosmești se poate referi la:
 Localități din România:
 Cosmești, Galați, reședința comunei cu același nume
 Cosmești, Teleorman, reședința comunei cu același nume
 Cosmeștii-Vale, Galați	

Toponime românești